Sanitas — спортивное общество, основанное в 1912 году в Санкт-Петербурге
 Sanitas — литовская фармацевтическая компания